Дарабани има више значења:

 Дарабани, насеље у округу Ботошани у Румунији
 Дарабани (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Општина Дарабани (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији